Гран-при Бельгии  года — гонка Формулы-1 состоявшаяся на трассе Спа-Франкоршам 19 июня 1960 года. Она стала пятым гран-при в сезоне 1960 года, и запомнилась как один из самых мрачных дней Формулы-1 в связи с двумя смертями Криса Бристоу и Алана Стейси, а также с серьёзными авариями Стирлинга Мосса и Майка Тэйлора.

Во время практики Стирлинг Мосс и Майк Тэйлор получили травмы в отдельных авариях, Тэйлор получил ранения, из-за которых ему пришлось завершить карьеру гонщика, а Мосс выбыл из гонок на несколько месяцев. Во время гонки Крис Бристоу, управляя "Купером" годичной давности, вылетел с трассы в повороте "Малмеди", врезался в насыпь высотой более метра и был выброшен из машины на колючую проволоку, которая обезглавила его. Пятью кругами позднее Алану Стейси в повороте Бурневиль в лицо попала птица, и он также разбился насмерть.

|}

 Быстрый круг: Джек Брэбем, Иннес Айрленд и Фил Хилл — 3:51,9

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии